Villa Contarini può riferirsi a:
 Villa Contarini, villa palladiana a Piazzola sul Brenta
 Villa Contarini (Este), villa di Vincenzo Scamozzi ad Este
 Villa Contarini Rota Piva, villa veneta a Cinto Euganeo